Бланден (, ) — многозначный термин.

Топоним 
 Бланден — коммуна в регионе Рона — Альпы (Франция).

Фамилия 
  — британский переводчик с немецкого языка, лауреат премии Шлегеля — Тика Общества авторов (1986, 2017).
 Бланден, Бернард — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 880 ярдов (1903, 1905).
  (1934—2018) — британский киномонтажёр, лауреат премии «Эмми» за фильм «На Западном фронте без перемен» (1979).
  (1906—1996) — австралийский журналист и писатель.
 Бланден, Джон:
  (ок. 1695—1752) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1727—1752).
  (ок. 1718—1783) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1761—1776), сын Джона Бландена (ум. 1752).
 Бланден, Крис — австралийский автогонщик, чемпион Австралии в классе «Суперседан» (1984).
  (1742—1816) — французский политик, делегат Генеральных штатов (1789).
  (род. 1986) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ, брат Стивена Бландена.
 Бланден, Мари-Кристин (род. 1952) — сенатор Франции.
  — британский пожарный, начальник Шотландской пожарной и спасательной службы (с 2019).
  (род. 1989) — канадский хоккеист, игрок Австралийской хоккейной лиги в составе клуба «Канберра Брэйвс», брат Майка Бландена.
  (1830—1898) — французский политик, член Палаты депутатов (1876—1881).
 Бланден, Эдмунд (1896—1974) — британский поэт и критик, обладатель Королевской золотой медали за поэтические достижения (1956).
  (1798—1849) — французский хирург.

Фильмы 
 «» (1972) — британский фильм режиссёра Лайонела Джеффриса.
 «» (2021) — ремейк режиссёра Марка Гэтисса.

См. также